Hilialawa (Toma), een plaats in Indonesië
Hilialawa (Bawolato), een plaats in Indonesië